Capelli ist der Familienname folgender Personen:
 Adler Capelli (* 1973), italienischer Bahnradsportler
 Alfredo Capelli (1855–1910), italienischer Mathematiker
 Carlo Mateo Capelli (1763–1831), italienischer Mathematiker und Botaniker
 Claudio Capelli (* 1986), Schweizer Kunstturner
 Ermanno Capelli (* 1985), italienischer Radrennfahrer
Giovanni Maria Capelli (1648 – 1726), italienischer Opernkomponist
 Ivan Capelli (* 1963), italienischer Formel-1-Rennfahrer
 Jesse Capelli (* 1979), kanadisches Fotomodell und Pornodarstellerin
 Luciano Capelli (* 1947), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Gizo

Siehe auch:
 Capelli New York
 Capelli (Unternehmen), ein französisches, im CAC Small gelistetes Immobilienunternehmen
 Cappelli